Лескојец може бити:

 Лескојец (Охрид), насеље у општини Охриду, Северна Македонија;
 Лескојец (Ресан), насеље у општини Ресану, Северна Македонија.

Види још 
 Лесковац (вишезначна одредница)
Љесковац
 Лесковец